Verdienstorden für Landwirtschaft steht für:

 eine staatliche Auszeichnung Benins, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Benin)
 eine staatliche Auszeichnung der Elfenbeinküste, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Elfenbeinküste)
 eine staatliche Auszeichnung Frankreichs, siehe Ordre du Mérite agricole
 eine staatliche Auszeichnung Kameruns, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Kamerun)
 eine staatliche Auszeichnung der Republik Kongo, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Republik Kongo)
 eine staatliche Auszeichnung Madagaskars, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Madagaskar)
 eine staatliche Auszeichnung Malis, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Mali)
 eine staatliche Auszeichnung Nigers, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Niger)
 eine staatliche Auszeichnung Rumäniens, siehe Landwirtschafts-Verdienst-Orden (Rumänien)
 eine staatliche Auszeichnung Senegals, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Senegal)
 eine staatliche Auszeichnung Spaniens, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Spanien)
 eine staatliche Auszeichnung der Zentralafrikanischen Republik, siehe Verdienstorden für Landwirtschaft (Zentralafrikanische Republik)